Granonchulus är ett släkte av rundmaskar. Granonchulus ingår i familjen Mononchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Granonchulus